Saint-Fargeau (gemeente), een gemeente in het Franse departement Yonne
Saint-Fargeau (metrostation), een station van de metro in Parijs
Ook:
Saint-Fargeau-Ponthierry, een gemeente in het Franse departement Seine-et-Marne